Athamanta tortuosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Athamanta tortuosa ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tortuosa